Der Name Riesengespenstschrecke, auch Riesen-Gespenstschrecke oder Riesen-Gespenstheuschrecke, ist als möglicher deutscher Name für folgende Gespenstschrecken zu finden:

 Malaiische Riesengespenstschrecke (Heteropteryx dilatata)
 Dorngespenstschrecke (Eurycantha calcarata), auch Neuguinea Riesengespenstschrecke
 Australische Gespenstschrecke (Extatosoma tiaratum), auch Australische Riesengespenstschrecke

Seltener auch für:
 die Wandelnde Bohne (Diapherodes gigantea)
 die gesamte Gattung Eurycantha
 die Familie Heteropterygidae